Il singolare del torneo di tennis Christchurch Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mark Petchey che ha battuto in finale Fernon Wibier 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Johan Anderson (primo turno)
 Simon Youl (semifinali)
 Jamie Morgan (secondo turno)
 Sandon Stolle (primo turno)

 Neil Borwick (quarti di finale)
 Carl Limberger (primo turno)
 Kelly Evernden (quarti di finale)
 Lars-Anders Wahlgren (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Christchurch Challenger 1991